Il torneo di doppio femminile dei Campionati mondiali di tennis tavolo 2011 è stato vinto dalle cinesi Guo Yue e Li Xiaoxia, che hanno sconfitto in finale le connazionali Ding Ning e Guo Yan.

Tabellone

Fase finale

2011